Juban peut faire référence à :

Juban (vêtement),
Juban (Philippines).